Penepodium är ett släkte av bin. Penepodium ingår i familjen grävsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävsteklar
Penepodium